Отрохов — фамилия:

 Отрохов, Владимир Петрович — промышленный деятель.
 Отрохов, Георгий Викторович — Георгиевский кавалер; ротмистр; 22 декабря 1915.
 Отрохов, Иван Павлович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 9464; 26 ноября 1854.

См. также 
 Отрохово